— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Тогане, Ятимата, Томисато и посёлки Кудзюкури, Сибаяма, Йокосибахикари.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается криптомерия, цветком — хризантема, птицей — настоящая короткокрылая камышовка.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тиба